La Coppa delle nazioni africane 1972 fu l'ottava edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La fase finale si disputò in Camerun. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre al Camerun, ammesso d'ufficio come paese ospitante, e al Sudan, ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale Kenya, Mali, Togo, Congo, Zaire e Marocco. La vittoria finale andò al Congo, vittorioso in finale sul Mali. Qui sotto, in dettaglio, tutti i risultati della manifestazione.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B 

[1]  vince il sorteggio e si qualifica per le semifinali.

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni